A 21 130-as számú mellékút egy rövidke, körülbelül 1 kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében. Csak Nógrádmarcalt érinti, lényegében a település főutcája.

A község belterületének északi részén ágazik ki dél felé a 21 129-es számú mellékútból, körülbelül annak az 5+400-as kilométerszelvénye közelében. Végigkanyarog a település központján, majd a falu legdélebbi házai között, a Csitári-patak több mellékágának duzzasztásával kialakított víztározónál véget is ér, mezőgazdasági úttá alakulva.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 10.

Jegyzetek

21130